Saturnius (lateinisch „zum (Gott) Saturnus gehörig“, „saturnisch“) steht für:

 abweichende Form des römischen Cognomens Saturninus
 versus Saturnius, altes lateinisches Versmaß, siehe Saturnier
 mons Saturnius, alter Name des römischen Kapitols, siehe Kapitol (Rom)
 Beiname des römischen Gottes Jupiter